Das ATP-Turnier von Sun City ist ein ehemaliges südafrikanisches Herren-Tennisturnier. Der Hartplatzwettbewerb war der Nachfolger des Turniers von Durban und wurde einmalig 1994 in Sun City ausgetragen. 1995 wurde es vom Turnier von Johannesburg abgelöst.

Siegerliste

Einzel

Doppel 

Sun City